Siffre ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Siffre (* 1937), französischer Politiker der Parti socialiste
 Michel Siffre (* 1939), französischer Abenteurer
 Labi Siffre (* 1945), britischer Dichter, Sänger, Bürgerrechtler und Liedermacher